US Open 2013 byl 133. ročník čtvrtého a závěrečného grandslamového turnaje tenisové sezóny, jediného hraného na americkém kontinentu. Probíhal na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem DecoTurf v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové newyorského Flushing Meadow, jakožto Mezinárodní tenisové mistrovství USA, a to v období od 26. srpna do 9. září 2012. Turnaj byl součásti profesionálních okruhů mužů ATP World Tour 2013 a žen WTA Tour 2013. Vítězové si do žebříčků připsali 2 000 bodů.

Obhájci vítězství ve dvouhrách byli Skot Andy Murray, kterého ve čtvrtfinále vyřadil Wawrinka a čtyřnásobná šampiónka Serena Williamsová ze Spojených států, jíž se podařilo titul obhájit.

133. ročník

Pozadí 

133. ročník US Open se odehrával mezi 26. srpnem a 9. zářím 2013 v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové, ležícím v parku Corona Flushing Meadows newyorské čtvrti Queens. Probíhal na tvrdém polymethylmethakrylátovém povrchu DecoTurf. První ročník turnaje se v tomto areálu uskutečnil v roce 1978. Jako jediný z událostí velké čtyřky uplatnil tiebreak i v rozhodujících sadách zápasů. Soutěže se konaly na 17 z celkového počtu 33 dvorců. Hlavním kurtem byl největší tenisový stadion světa Arthur Ashe Stadium s kapacitou 22 547 sedících diváků. Druhý největší kurt pojmenovaný Louis Armstrong Stadium pojal do svých ochozů 10 200 návštěvníků.

Vzhledem k nepříznivému počasí v několika předešlých letech, které donutilo organizátory pětkrát v řadě přesunout finále až na třetí pondělí turnaje, se pořadatelé dopředu rozhodli, že bude grandslam dohrán až v pondělí místo tradiční neděle. Finalisté dvouher tak měli zajištěn jeden den odpočinku navíc.

Grandslam zahrnoval soutěže mužské i ženské dvouhry, mužskou, ženskou a smíšenou čtyřhru a soutěže juniorů do osmnácti let, které patřily do nejvyšší kategorie Grade A. Po roční přestávce způsobené londýnskými Letními paralympijskými hrami 2012 turnaj přivítal také singlové a deblové soutěže vozíčkářů, včetně kvadruplegiků, jež probíhaly v rámci vozíčkářské NEC tour.

Základní rozpočet turnaje činil 34 300 000 dolarů, což znamenalo nárůst o více než 9 miliónů dolarů proti roku 2012. V březnu 2013 organizátoři oznámili úmysl zvýšit celkovou dotaci newyorského grandslamu, tak aby v roce 2017 činila 50 miliónů dolarů. Vítězové dvouher obdrželi částku 2,6 miliónu dolarů, což představovalo meziroční navýšení prémie o 700 tisíc dolarů. První tři singlisté v konečném pořadí US Open Series 2013 navíc získali bonus podle dosaženého kola. Vítězi letní americké série se stali španělská světová dvojka Rafael Nadal a americká světová jednička Serena Williamsová. Jak Španěl, tak Američanka newyorský grandslam vyhráli a oba obdrželi maximální bonus ve výši 1 000 000 dolarů. Jejich celková prémie dosáhla 3,6 miliónu dolarů. Tato částka k datu konání turnaje představovala nejvyšší odměnu v historii tenisu.

V sezóně 2013 byly newyorské odměny srovnatelné s wimbledonským turnajem. Rozpočet Australian Open činil přibližně 30 miliónu amerických dolarů, dotace French Open představovala částku okolo 29 milionů dolarů a pořadatelé Wimbledonu zvýšili rozpočet ročníku 2013 na 34 milionů dolarů.

Soutěže dvouher 

Poprvé od Australian Open 2000 se ve finále mužské a ženské grandslamové dvouhry utkaly světové jedničky proti světovým dvojkám.

Ve druhém kole mužského singlu se střetli vítěz US Open 2001 Lleyton Hewitt a šampión z roku 2009 Juan Martín del Potro. V pětisetové bitvě trvající přes čtyři hodiny vyhrál Hewitt, který tak na newyorském grandslamu přehrál hráče z první světové desítky poprvé od svého titulu v roce 2001.

Soutěž vyhrál podruhé v kariéře druhý muž světové klasifikace Rafael Nadal, když ve finále zdolal nejvýše nasazeného Novaka Djokoviće za 2.21 hod poměrem 6–2, 3–6, 6–4 a 6–1. V probíhající sezóně tak zvítězil i ve 22. duelu hraném na tvrdém povrchu bez přerušení a z celkového počtu 69 utkání odešel poražen jen třikrát. Španěl si připsal 13. grandslamovou trofej, čímž se přiblížil na dosah jednoho titulu ke čtrnácti vítězstvím Peta Samprase. Stal se také prvním tenistou od Andyho Roddicka a jeho výkonu v roce 2003, když triumfoval na třech velkých turnajích americké letní sezóny za sebou. Postupně tak získal tituly na Canada Masters, Cincinnati Masters a US Open.

V ženském singlu se ruská světová trojka Maria Šarapovová odhlásila pro bursitidu pravého ramena.

Výhrou setu v utkání čtvrtého kola proti Viktorii Azarenkové si Ana Ivanovićová připsala vůbec první vítěznou sadu na Grand Slamu proti hráčce elitní světové desítky od svého triumfu na French Open 2008, čímž ukončila sérii patnácti prohraných setů proti tenistkám Top 10.

Serena Williamsová vyhrála od stavu gamů 1–1 ve druhé sadě osmifinále proti Sloane Stephensové 24 gamů za sebou, když další game ztratila až za stavu 1–0 ve druhém setu semifinále proti Li Na. Tím překonala vlastní rekord 23 her bez přerušení z roku 2012.

Nejvýše nasazená Serena Williamsová v repríze finále předešlého ročníku porazila běloruskou světovou dvojku Viktorii Azarenkovou za 2.45 hodin poměrem 7–5, 6–7 a 6–1. Na žebříčku WTA si tak upevnila pozici světové jedničky. Poprvé v kariéře obhájila titul na US Open a celkově 17. grandslamovou trofejí se přiblížila na dosah dvojici Martina Navrátilová a Chris Evertová, které vlastní osmnáct singlových titulů. 

Ve 31 letech, 11 měsících a 18 dnech se stala nejstarší vítězkou v otevřené éře US Open, když překonala věkový rekord Australanky Margaret Courtové, která roku 1973 trofej získala ve věku 31 let a 55 dní, respektive Američanku Margaret Osborneovou duPontovou z roku 1950. Současně představovala třetí nejstarší šampiónku Grand Slamu, když ji v parametru věku předstihly pouze britská tenistka Virginia Wadeová ve Wimbledonu 1977 a Martina Navrátilová wimbledonským titulem z roku 1990.

Soutěže čtyřher 

Ve všech třech seniorských soutěžích čtyřher byli mezi vítězi čeští tenisté. Semifinálovou výhrou v mužském deblu překazil indicko-český pár Leander Paes a Radek Štěpánek plán amerických světových jedniček Boba a Mika Bryanových získat čistý (kalendářní) Grand Slam, když bratrská dvojice v sezóně vyhrála Australian Open, French Open i Wimbledon. Dvě výhry tak Američany dělily od zopakování výkonu Franka Sedgmana a Kena McGregora z roku 1951, aby se stali druhým párem v historii tenisu, který dosáhl na čistý grandslam.

Ženský debl poznal první ryze českou dvojicí, včetně československých hráček, která zvítězila v této soutěži US Open od prvního ročníku, jenž se uskutečnil v roce 1889.

Šampiónky Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká zdolaly v posledním utkání australský pár Ashleigh Bartyová a Casey Dellacquová, jehož členky prohrály i třetí finále ženského grandslamového debla v sezóně 2013. V předešlé části roku odešly poraženy z bojů o titul na Australian Open a ve Wimbledonu.

Vítězové 
Soutěž mužské dvouhry vyhrál podruhé Španěl Rafael Nadal, čímž dosáhl na 13.  singlový Grand Slam kariéry.

Podruhé v řadě a popáté celkově vyhrála ženskou dvouhru Serena Williamsová, která tak získala 17.  singlový Grand Slam kariéry.

Mužskou čtyřhru opanoval česko-indický pár Radek Štěpánek a Leander Paes. 40letý indický hráč vyhrál mužského debla na US Open potřetí, když předešlé tituly získal v letech 2006 a 2009. Cekově pak získal osmý grandslamový titul. Pro Štěpánka to byla premiérová trofej z newyorského majoru a druhá na Grand Slamu.

V ženské čtyřhře zvítězila česká dvojice Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká jako první ryze český pár hráček v historii turnaje. Obě tenistky vyhrály premiérový titul z ženského debla na US Open a celkově druhý grandslamový v této soutěži.

Smíšenou čtyřhru vyhrál česko-běloruský pár Andrea Hlaváčková a Max Mirnyj. Běloruský tenista tak na US Open získal třetí titul ze smíšené čtyřhry (předchozí v letech 1998, 2007) a celkově jedenáctý grandslamový. Pro Hlaváčkovou to byla premiérová trofej z mixu a celkově druhá grandslamová.

Galerie vítězů

Statistiky 
 Nejvíce es:  Milos Raonic – 104 /  Serena Williamsová – 34;
 Nejrychlejší podání:  Milos Raonic – 146 mph /  Serena Williamsová – 126 mph;
 Nejvíce dvojchyb:  Richard Gasquet – 33 /  Viktoria Azarenková – 38;
 Nejlepší procentuální úspěšnost prvního podání:  Gaël Monfils – 83 % /  Monica Niculescuová – 86 %;
 Nejvíce proměněných brejkbolů:  Novak Djoković – 41 /  Viktoria Azarenková – 45

Nejdelší mužská výměna trvala 54 míčů a byla odehrána ve finále mezi Novakem Djokovićem a Rafaelem Nadalem za stavu 2–6, 4–2 a 0–0 z pohledu Djokoviće, který ji vyhrál. Nejdelší ženská výměna trvala, stejně jako na Australian Open 2013, 33 míčů a byla odehrána mezi Carlou Suarezovou Navarrovou a Angelique Kerberovou v osmifinále za stavu 4–6, 6–3, 2–2 a 30–40 pro Kerberovou, která ji také vyhrála.

Muži si ve dvouhře vyžádali jestřábí oko pro kontrolu dopadu míče celkem 537krát, z toho podíl správných výzev (původní rozhodnutí rozhodčího bylo chybné) činil 29,98 %. Průměrný počet mužských výzev na zápas činil 7,78. Ženy si jestřábí oko vyžádaly 220krát, z toho podíl správných výzev činil 30,91 %. Průměrný počet ženských výzev na zápas činil 3,67.

Dospělí

Dvouhra mužů

Dvouhra žen

Čtyřhra mužů

Junioři

Dvouhra juniorů

Dvouhra juniorek

Čtyřhra juniorek

Vozíčkáři – čtyřhra mužů

Vozíčkáři – čtyřhra žen

Legendy

Mužské legendy

Ženské legendy 
{{Pavouk 2-3
| RD1='''Finále

| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Chanda Rubinová  Iva Majoliová
| RD1-score1-1=2
| RD1-score1-2=4
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2= 
| RD1-team2=

Legendy na pozvání

Bodové hodnocení do žebříčků ATP a WTA

Dotace turnaje 
Částky jsou uváděny v amerických dolarech; v soutěžích čtyřher na pár.

Bonusové finanční prémie 
Tenisté a tenistky, kteří se umístili na prvních třech místech dvouhry v turnajích Emirates Airline US Open Series 2013 obdrželi podle dosaženého výsledku na grandslamu finanční prémii.

Tabulka uvádí hráče, kteří získali prémii za US Open Series v závislosti na dosažené fázi US Open 2013.

Odhlášení tenisté

Muži

Ženy

Obdržení divoké karty 

Následující hráči obdrželi od pořadatelů turnaje divokou kartu (Wild Card) do hlavních soutěží.

Mužská dvouhra 
  Collin Altamirano
  Brian Baker
  James Duckworth
  Ryan Harrison
  Bradley Klahn
  Tim Smyczek
  Guillaume Rufin
  Rhyne Williams

Ženská dvouhra 
  Ashleigh Bartyová
  Nicole Gibbsová
  Vania Kingová
  Virginie Razzanová
  Alison Riskeová
  Shelby Rogersová
  Maria Sanchezová
  Sachia Vickeryová

Mužská čtyřhra 
  James Blake /  Jack Sock
  Jarmere Jenkins /  Mac Styslinger
  Steve Johnson /  Michael Russell
  Bradley Klahn /  Sam Querrey
  Austin Krajicek /  Denis Kudla
  Alex Kuznetsov /  Bobby Reynolds
  Paul Oosterbaan /  Ronnie Schneider

Ženská čtyřhra 
  Mallory Burdetteová /  Taylor Townsendová
  Jill Craybasová /  Coco Vandewegheová
  Lauren Davisová /  Grace Minová
  Daniela Hantuchová /  Martina Hingisová
  Allie Kiicková /  Sachia Vickeryová
  Melanie Oudinová /  Alison Riskeová
  Shelby Rogersová /  Maria Sanchezová

Smíšená čtyřhra 
  Kaitlyn Christianová /  Dennis Novikov
  Victoria Duvalová /  Donald Young
  Martina Hingisová /  Mahesh Bhupathi
  Megan Moultonová-Levyová /  Eric Butorac
  Melanie Oudinová /  Austin Krajicek
  Sabrina Santamariová /  Jarmere Jenkins
  Yasmin Schnacková /  Eric Roberson
  Sloane Stephensová /  Jack Sock

Postupující z kvalifikace 
Následující hráči postoupili do hlavních soutěží turnaje z kvalifikace.

Mužská dvouhra 

  Michail Kukuškin
  Ivo Karlović
  Florent Serra
  Philipp Petzschner
  Rogério Dutra da Silva
  Somdev Devvarman
  Thomas Fabbiano
  Donald Young
  Nick Kyrgios
  Frank Dancevic
  Peter Gojowczyk
  Go Soeda
  Dan Evans
  Máximo González
  Stéphane Robert
  Albano Olivetti
  Andrej Martin – jako šťastný poražený

Ženská dvouhra 

  Casey Dellacquová
  Sharon Fichmanová
  Grace Minová
  Victoria Duvalová
  Coco Vandewegheová
  Jing-jing Tuanová
  Kurumi Naraová
  Maria João Köhlerová
  Věra Duševinová
  Mirjana Lučićová Baroniová
  Chanel Simmondsová
  Michelle Larcherová de Britová
  Julia Glušková
  Ajla Tomljanovićová
  Aleksandra Krunićová
  Camila Giorgiová
  Patricia Mayrová-Achleitnerová – jako šťastná poražená
  Olivia Rogowská – jako šťastná poražená

Mediální pokrytí

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  US Open – oficiální web

 
ATP World Tour 2013
WTA Tour 2013